Каргач — река в России, протекает в Вологодском районе Вологодской области. Устье реки находится в 27 км по правому берегу реки Ёма. Длина реки составляет 10 км.

Исток Каргача находится на западной окраине посёлка Можайское в 13 км к юго-западу от Вологды.

Река течёт на запад, крупных притоков нет. На берегах несколько нежилых деревень Спасского сельского поселения: Чебаково и Грибцово (правый берег), Печинки (левый берег).

Впадает в Ёму тремя километрами выше деревни Новое, километром выше устья реки Полонбаш.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000006523
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000652
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Вологодского района
Бассейн Тошни